Pelzalge bezeichnet eine
 Erscheinungsform der Chlorophyta (grüne Algen aus der Gruppe der Grünalgen), insbesondere:
 Chlorophyceae (meist Oedogonium-Arten)